SIGINT (от  и  — прервать) — сигнал, применяемый в POSIX-системах для остановки процесса пользователем с терминала.

Определён в заголовочном файле signal.h. Посылается программе, выполняемой на терминале, с помощью нажатия специальной комбинации клавиш для прерывания программы (обычно — ). На некоторых системах для прерывания с терминала необходимо послать код  или нажать клавишу  (нажатие которой передается не кодом, а электрическим состоянием последовательного порта).

Не путать с английским названием
Радиоэлектронная разведка (англ. Signals intelligence SIGINT)